Ljubomir Fejsa, cyr. Љубомир Фејca (ur. 14 sierpnia 1988 w Kuli) – serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. W 2008 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Od 2013 roku zawodnik SL Benfica.

Na poziomie klubowym od 2008 do 2017 nieprzerwanie zdobywał mistrzostwa krajowe ze trzema klubami.

Statystyki

Klubowe

Reprezentacyjne

Sukcesy

FK Partizan 
 Mistrz Serbii (3): 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
 Zdobywca Pucharu Serbii (2): 2008/2009, 2010/2011

Olympiakos SFP 
 Mistrz Grecji (3): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
 Zdobywca Pucharu Grecji (2): 2011/2012, 2012/2013

SL Benfica 
 Mistrz Portugalii (5): 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019
 Zdobywca Pucharu Portugalii (2): 2013/2014, 2016/2017
 Zdobywca Pucharu Ligi Portugalskiej (3): 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
 Zdobywca Superpucharu Portugalii (2): 2016, 2017
 Finalista Ligi Europy UEFA (1): 2013/2014

Bibliografia

Przypisy 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Serbscy olimpijczycy
Piłkarze Hajduka Kula
Piłkarze FK Partizan
Piłkarze Olympiakosu SFP
Piłkarze SL Benfica
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Urodzeni w 1988